Campeaux, commune française du Calvados
 Campeaux, commune française de l'Oise

Campeaux
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France